Pesoz kan syfta på:

Spanien 

 Pesoz (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Pesoz (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,